Portugals fotbollslandslag kan avse

Portugals herrlandslag i fotboll
Portugals U21-herrlandslag i fotboll
Portugals damlandslag i fotboll